Кобель (, также региональные варианты Koebel, Köbel) — фамилия немецкого происхождения, а также названия ряда географических объектов в немецкоязычных странах.

Фамилия 
  (род. 1968) — немецкая радио- и теле- ведущая.
  (1918—1965) — германский политик, депутат парламента, мэр города.
 Грегор Кобель (род. 1997) — швейцарский футбольный вратарь, выступающий за Дортмундскую «Боруссию».
  (род. 1947) — германский дипломат, посол ФРГ в Брунее и Германии в Никарагуа.
  (род. 1949) — немецкий литературный переводчик, лауреат премии Райнера-Кунце.
  (род. 1953) — бывший профессиональный американский игрок в бейсбол.
  (род. 1982) — бывший профессиональный американский игрок в американский футбол.
  (1897—1996) — немецкий химик.
  (род. 1961) — немецкий физик-ядерщик, профессор.
  — немецкий интернет-журналист, профессор, лауреат премии Гримме 2013 года.
  (1919—2002) — немецкий скульптор, иконописец, актёр и режиссёр.
  (1896—1981) — швейцарский ботаник, садовод, профессор.
  (род. 1955) — немецкий футболист. Провёл 37 игр (9 голов) в Бундеслиге.
 Штефан Кобель (род. 1974) — швейцарский игрок в пляжный волейбол, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы.
  (1907—1955) — германский политик, коммунист, основатель молодёжного движения в довоенной Германии.
  (1462—1533) — немецкий учёный, просветитель, издатель, математик, астроном и гуманист.

Географические объекты 
в Германии
 Кобель (Адлькофен) — поселение общины Адлькофен, Ландсхут, Бавария
 Кобель (Ахам) — поселение общины Ахам, Ландсхут, Бавария
 Кобель (Нойзес) — район городской общины Нойзес, Аугсбург, Бавария
 Кобель (Шехен) — поселение коммуны Шехен, регион Розенхайм, Бавария
 Кобель (Зойен) — поселение коммуны Зойен, район Розенхайм, Бавария
 Кобель (заброшенная деревня) — заброшенная деревня (существовала в 1460—1857 годах) в районе Ипхофен, район Китцинген, Бавария

в Швейцарии

 Кобель (Бернек) — деревушка в коммуне Бернек, кантона Санкт-Галлен

Другие значения 

 , также Kobelwagen — тип повозки, запряженной лошадью, использовавшийся женщинами для прогулок в Германии в XVI веке.
 Кобель — самец собаки; пёс.
 Кобель — охотничий термин самец некоторых других животных: волка, лисицы, медведя, тюленя.
 Кобель — похотливый мужчина, сластолюбец (разговорное, неодобрительное выражение).

Примечания

См. также 
 Кабель (значения)
 Кобелль
 Кобельт